Ахаркия-Коста-дель-Соль (, произносится как [], иногда как [])  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Малага в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты

См. также 
 Кордильера-Бетика (Sierra de Tejeda)
 Ла-Марома (Tejeda), Горы_Испании
 Районы Испании

Районы Малаги